Lisa Dahl (ur. 29 stycznia 1992) – szwedzka biegaczka narciarska.

Zadebiutowała 23 listopada w zawodach rangi FIS Race w Bruksvallarnie zajmując 38. miejsce.

12 grudnia 2013 uplasowała się na 10. pozycji w biegu łączonym na 10 km na uniwersjadzie zimowej 2013 z czasem 30:01,3 s (strata 26,6 s do zwyciężczyni, Tatiany Ossipowej).

Reprezentuje klub Offerdals SK.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013